Gottskálksson ist der Vatername folgender Personen:

 Oddur Gottskálksson (1495 oder 1497–1556), Sohn des katholischen Bischofs Gottskálk Nikulásson
 Ólafur Gottskálksson (* 1968), isländischer Fußballnationalspieler